Aliança Roja-Verda (del nom en danès De Rød-Grønne), partit polític de Dinamarca
 Dicziunari Rumantsch Grischun, diccionari de referència de la llengua romanx de Suïssa
 Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, companyia de ferrocarril d'Alemanya durant la primera meitat del segle XX